Live og glade dage er navnet på Shu-bi-duas album, som udkom i 1994.

Albummet indeholder 2 cd'er. CD 1 indeholder live optagelser fra Midtfyns Festival i 1994, Jelling Musikfestival i 1993 og Tivoli i 1992. CD 2 indeholder en unplugged koncertoptagelse lavet i et studie med publikum, som blev optaget i København den 21.-22. september 1994.

Spor

Referencer 

Album fra 1994
Livealbum fra 1994
Shu-bi-dua-livealbum